Oberhütte steht für:

Geografie:
 Oberhütte (Bad Grund), Ortsteil der Gemeinde Bad Grund (Harz) im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Oberhütte (Leutenberg), ein Weiler von Leutenberg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Bauwerke:
 Oberhütte, eine Schutzhütte in den Schladminger Tauern im Bundesland Salzburg, Österreich